Lévy (Levi) ima več pomenov.

Osebnosti 

Priimek več osebnosti.

 Lazare Lévy, francoski pianist.
 Maurice Lévy (1838—1910), francoski inženir, matematik in fizik.
 Paul Pierre Lévy (1886—1971), francoski matematik.
 Robert Lévy
 Lucien-Meyer Lévy (1876—1943), francoski general
 René Lévy (1879—1958), francoski general

Glej tudi 
 Levy
 Levi
 Lévi

Judovski priimki